Дми́трий Алекса́ндрович Була́тов (а, с. Юрьево-Девичье Корчевского уезда Тверская губерния — , с. Барбыш, Куйбышевская область) — советский партийный деятель. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Родился  или а в бедной крестьянской семье. Окончил сельскую школу, в которой учился четыре года.

В 12-летнем возрасте был отправлен родителями к брату в Санкт-Петербург на заработки.
Участник социал-демократического движения, пропагандист газеты «Звезда».

В РСДРП с 1912, большевик. В феврале 1915 арестован, в том же году выслан в Туруханский край на 5 лет. Ссылку отбывал в с. Монастырском вместе с Я. М. Свердловым, И. В. Сталиным и др.  амнистирован и возвратился на родину в Верхневолжье.

В 1917 году — уездный комиссар Корчевы, делегат II Всероссийского съезда Советов. В конце 1917 был избран в Учредительное собрание от Тверского избирательного округа по списку № 6 (большевики). В 1918 г. делегат VII съезда РКП(б), в дискуссии о Брестском мире поддержал позицию левых коммунистов. В 1919—1920 гг. председатель Тверского губисполкома.

По разнарядке ЦК РКП(б) в сентябре 1920 года приехал в Смоленск и сразу возглавил губернский исполнительный комитет (сентябрь-декабрь 1920 г., 2-й раз с ноября 1921 по июнь 1922 гг.). В 1921 году — ответственный секретарь Смоленского губкома РКП(б), по заданию центра провёл широкомасштабную чистку партийной организации губернии. На IX Всероссийском съезде Советов в декабре 1921 года был избран членом ВЦИК РСФСР.

В 1922—1924 годах — слушатель Курсов марксизма при ЦК РКП(б).

C мая 1924 года по ноябрь 1926 года — ответственный секретарь Вятского губкома партии. В ноябре 1926 года откомандирован в Северо-Кавказский крайком ВКП(б). Секретарь Кубанского окружкома ВКП(б). В 1930—1931 годах — заведующий Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б).

C июля 1931 года по февраль 1934 года — начальник отдела кадров ОГПУ, член Коллегии ОГПУ, одновременно с октября 1931 года по сентябрь 1932 года — начальник Мобилизационного отдела ОГПУ СССР, работал в аппарате Совнаркома, с марта 1934 года по март 1935 года — заведующий отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б), член Контрольной партийной комиссии, возглавлял Западно-Сибирскую комиссию по чистке.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1930—1934), делегат 10-го, 11-го, 13-го, 17-го съездов партии.

7 декабря 1934 года из районов, отошедших от Западно-Сибирского края, Обь-Иртышской и Челябинской областей, была образована Омская область, для её формирования Омской областной партийной организации ЦК партии создал специальное Омское организационное бюро ЦК ВКП(б), первым секретарём которого был назначен Булатов, в 1935—1937 годах — 1-й секретарь Омского обкома ВКП(б). Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Завершающий этап 
На состоявшемся в октябре 1937 пленуме Омской областной парторганизации снят с должности, исключён из партии, как «необеспечивший решения февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) по усилению борьбы с врагами народа и классово-чуждыми элементами».

Согласно воспоминаниям Александра Мильчакова, занимавшего в конце 1937 г. пост начальника Главзолота, репрессирован Булатов был при следующих обстоятельствах: «В Главзолото прислал письмо Д. Булатов, за месяц до этого снятый с поста первого секретаря Омского обкома партии. Булатов просил меня дать ему хотя бы небольшую работу где-нибудь на прииске. Я хорошо знал Булатова, работал его заместителем в Оргинструкторском отделе ЦК партии. … Я пошел с письмом Булатова к Кагановичу. Каганович раздраженно взял письмо: Не ставьте передо мной таких вопросов! Булатов завтра же был арестован».

Арестован 29 января 1938 года. Расстрелян в Куйбышеве по приказу Берии. Реабилитирован 13 августа 1954 года.

Память 
С 1964 года его имя носит одна из улиц Центрального округа г. Омска.

Примечания

Ссылки 
 , , , , , 
 Павел Брычков. «Разговоры» 37-го. (2007)
 Две судьбы: коммунист и священник. Председатель губисполкома Булатов

Большевики
Сосланные в Сибирь
Делегаты II Всероссийского съезда Советов (1917)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Исключённые из КПСС
Левые коммунисты
Делегаты VII съезда РКП(б)
Председатели Смоленского облисполкома
Первые секретари Омского обкома КПСС
Первые секретари Кубанского окружкома ВКП(б)
Первые секретари Кировского обкома КПСС
Члены Коллегии ОГПУ
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1941 году
Посмертно реабилитированные в СССР
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Заведующие отделами ЦК КПСС